Il Colli Bolognesi Barbera è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna e Modena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso carico tendente al violaceo.
odore: vinoso, caratteristico.
sapore: armonico, asciutto o amabile, gradevolmente frizzante nel titolo specifico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna  (1990/91)  3996,0  
Bologna  (1991/92)  4440,53  
Bologna  (1992/93)  5083,31  
Bologna  (1993/94)  4060,14  
Bologna  (1994/95)  2985,35  
Bologna  (1995/96)  2903,38  
Bologna  (1996/97)  2792,03  
Modena  (1990/91)  197,54  
Modena  (1991/92)  147,42  
Modena  (1992/93)  65,52  
Modena  (1993/94)  128,73  
Modena  (1994/95)  158,67  
Modena  (1995/96)  77,28  
Modena  (1996/97)  69,65

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Modena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Barbera